Ожогинский сельсовет — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Ожогинский сельсовет — входит в Шатровский район Курганской области

Липецкая область
 Ожогинский сельсовет (Липецкая область) — входит в Воловский район